Consetti peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Consetti (1686-1766), peintre italien ;
 Jacopino Consetti (1651-1726), peintre italien, père du précédent.

Zoologie 
 , espèce de gastéropodes ;
 , espèce de gastéropodes.